Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2008 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 21 do 27 stycznia 2008 w hali w Dom Sportova w Zagrzebiu.

W konkurencji solistów zwyciężył Czech Tomáš Verner, zaś wśród solistek Włoszka Carolina Kostner. W parach sportowych złoty medal wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy, zaś w parach tanecznych Rosjanie Oksana Domnina i Maksim Szabalin.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2007 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1994 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Program zawodów 
 19–21 stycznia – oficjalne treningi
 22 stycznia – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych
 23 stycznia – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 24 stycznia – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 25 stycznia – program krótki solistek, taniec dowolny
 26 stycznia – program dowolny solistek
 27 stycznia – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym była Yankee Polka.

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
2008 w łyżwiarstwie figurowym
2008 w Chorwacji
Zawody sportowe w Zagrzebiu